Goemon è un nome giapponese che può riferirsi a:

Ishikawa Goemon (1558-1594) – leggendario bandito e guerriero ninja noto per essere stato bollito vivo dopo un tentativo fallito di assassinare Toyotomi Hideyoshi
Goemon Ishikawa XIII – discendente fittizio, personaggio ideato da Monkey Punch per il manga Lupin III
 Ganbare Goemon – versione fittizia del personaggio originale protagonista di Ganbare Goemon (noto anche come Mystical Ninja), una serie di videogiochi prodotta dalla Konami
Goemon – film del 2009 di Kazuaki Kiriya